Fango – miscela composta da materiale solido finemente disperso e da una quantità relativamente piccola di liquido
 Fango – fiume della Corsica
 Fango – raccolta di racconti di Niccolò Ammaniti del 1996
 "Fango" – singolo di Jovanotti del 2007, contenuto nell'album Safari
 Agostino de Fango – presbitero italiano
 Fango da depurazione – prodotto del trattamento delle acque reflue
 Fango (Çamur), film di Dervis Zaim del 2003